Mit Nudes kann gemeint sein:

 Nudes: Nackt im Netz, norwegische Fernsehserie, Originaltitel Nudes
 Nudes: Online bloßgestellt, italienische Fernsehserie, Originaltitel Nudes
 Nacktaufnahmen beim Sexting